

Persone 
Bill Hawks – politico statunitense
Charles Hawks, Jr. – politico statunitense
Francis L. Hawks – religioso e politico statunitense
Frank Hawks – aviatore statunitense
Howard Hawks – regista e sceneggiatore cinematografico statunitense
John D. Hawks – antropologo statunitense
John Twelve Hawks – scrittore
Nelson Hawks – tipografo statunitense
Tony Hawks – comico e scrittore britannico

Sport 
Atlanta Hawks – squadra di pallacanestro della NBA (National Basketball Association). In precedenza la squadra era nota come:
Tri-Cities Blackhawks – (1946-1951)
Milwaukee Hawks – (1951-1955)
St. Louis Hawks – (1955-1968)
Hawke's Bay Hawks – società cestistica neozelandese
USA Hawks – club statunitense di rugby XV 
Waterloo Hawks – squadra di pallacanestro statunitense
Wollongong Hawks – squadra di pallacanestro australiana

Altro 
 Hawks – film britannico del 1988
 The Hawks – primo nome del gruppo musicale The Band

Pagine correlate 
Hawk